Gakutensoku bedeutet:
 Gakutensoku (Roboter), der erste japanische Roboter
 (9786) Gakutensoku, ein Asteroid des Hauptgürtels